Glazial steht für:
 eine Vergletscherungsphase, siehe Kaltzeit

glazial bezieht sich auf:
 Vergletscherung (gletscherkundlich), siehe Glaziologie

Siehe auch:
 Gletscher